Michael Taylor (n. 1934) – pilota automobilistico britannico
 Michael Rene Taylor (n. 1986) – cestista statunitense
 Michael Richard Taylor (n. 1972) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Ronald Michael Taylor (1938-1969) – pianista e compositore britannico
 Mike Taylor – chitarrista della John Denver Band
 Michael Taylor – montatore statunitense
 Michael Taylor – sceneggiatore statunitense
 Michael Taylor – nuotatore marshallese